Берендеевский торфобрикетный завод — завод в посёлке Берендеево, который принадлежал Берендеевскому торфопредприятию и выпускал торфяные брикеты. Работал с 1964 по 1992 годы.

История завода 

В 1961 году началось строительство Берендеевского торфобрикетного завода. Завод пущен в эксплуатацию через три года, в октябре 1964 года. Завод построили строители и монтажники из треста «Ярхимпромстрой» и Переславского строительного управления. Постройка и монтаж шли очень быстро. Вся переработка торфа была здесь полностью автоматизирована. Оборудование было изготовлено в ГДР. Высокая автоматизация производства означает, что на заводе работало мало людей. На смену выходило всего 13—15 рабочих и один мастер.

Для вывоза брикетов к потребителям в другие города к заводу была проведена ветка железной дороги.

Первая очередь завода позволяла изготовить 60000 тонн брикетов из фрезерного топлива годовой стоимостью 780000 рублей. Торфяные брикеты имели влажность 10—15 процентов, зольность до 15 процентов, теплотворную способность 4500 калорий. К 1973 году завод выпускал 73000 тонн брикетов в год.

Артезианские скважины для завода были пробурены Владимирским участком треста «Промбурвод».

Самый широкий размах на заводе имела конкуренция, то есть соревнование между рабочими. 98 процентов сотрудников соревновались в степени коммунистического отношения к труду, причём 78 процентов сотрудников были ударниками коммунистического труда, то есть регулярно перевыполняли принятые ими обязательства по производительности труда. За производственные успехи торфобрикетному заводу было передано на вечное хранение Красное знамя. В 1969 году работники завода были удостоены звания Коллектива коммунистического труда.

В 1992 году в результате экономической реформы завод был остановлен, закрыт, разрушен и уничтожен.

Примечания 

Промышленные предприятия России
Предприятия Ярославской области